Слёпушкино — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Слепушкино расположено примерно в 11 км на северо-запад от Чехова, на реке Челвенка (левый приток реки Лопасни), высота центра деревни над уровнем моря — 191 м. На 2016 год в Слепушкино зарегистрировано 9 садовых товариществ.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов